Alfons III. je jméno těchto panovníků:

 Alfons III. Asturský, zvaný Veliký (848–910) – král Leónu, Galicie a Asturie (866–910)
 Alfons III. Portugalský, zvaný Boloňan nebo Reformátor (1210–1279)
 Alfons III. Aragonský, zvaný Svobodomyslný (1265–1291) – král aragonský, valencijský a hrabě barcelonský (1285–1291)
 Alfons III. d'Este (1591–1644) – vévoda z Modeny a Reggia (1628–1629)
 Alfons III. Konžský (1628–1678) – král konžský (1673–1674)

Rozcestníky - panovník